De Coupe de France 2019/20 was de 103e editie van het voetbalbekertoernooi. Het hoofdtoernooi begon op 15 september 2019 en zou eindigen op 25 april 2020 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis. Vanwege de uitbraak van COVID-19 werd de finale uitgesteld en verplaatst naar 24 juli 2020.

Laatste 16
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Finale

Zie ook
 Ligue 1 2019/20
 Coupe de la Ligue 2019/20

Coupe de France naar seizoen
Bekervoetbal 2019/20